Lokve so lahko:

Lokve pri Dobrniču (Slovenija) 
Lokve, Brestanica (Slovenija)
Lokve, Nova Gorica (Slovenija) 
Lokve, Črnomelj (Slovenija)
Lokve, Hadžići (Bosna in Hercegovina)
Lokve, Primorsko-goranska županija (Hrvaška)
Lokve, Čapljina (Bosna in Hercegovina)
Lokve, Alibunar (Srbija)